Лысаковский — фамилия; имеет женскую форму Лысаковская.
 Лысаковский, Богдан (1932—1993) — польский актёр театра, кино и телевидения.
 Лысаковский, Иван Леопольдович (род. 1921) — советский разведчик, генерал-майор, военный и государственный деятель.